L'édition 2010 du tournoi de Washington s'est déroulée du 2 au  sur dur.

Faits marquants 
 David Nalbandian remporte le tournoi en simple en battant Márcos Baghdatís en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Mardy Fish et Mark Knowles s'imposent en finale face à Tomáš Berdych et Radek Štěpánek. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Washington

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2010
Washington
Tennis aux États-Unis en 2010
Tennis en août 2010